

Стара Потьма — село, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Стара Потьма — присілок, Краснослободський район, Мордовія

Див. також 
 Нова Потьма